Mazzini puede referirse a :

Lugares
 Piazza Mazzini, plaza pública en el centro de Castel Goffredo, región de Lombardía, Italia.
 Plaza Mazzini, espacio verde público en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Personas
 Alberto Mazzini, exmodelo, conductor y actor de cine, teatro, fotonovelas y televisión argentino.
 Ángela Mazzini Bricala (1894-), escritora española de padres italianos.
 Benedetta Mazzini (1971-), actriz teatral italiana.
 Giuseppe Mazzini (1805-1872), político, periodista, activista y masón italiano.
 Jorge Mazzini (1950-), autor, productor y director argentino.
 Mina Mazzini (1940-), conocida por su nombre artístico Mina, es una cantante italiana.